32-й чемпионат Европы по художественной гимнастике состоялся в Холоне (Израиль). Он прошёл с 17 по 19 июня 2016 года. В соревнованиях приняли участие сборные тридцати восьми стран. Было разыграно девять комплектов медалей: четыре среди взрослых гимнасток — в индивидуальном многоборье, в групповом двоеборье и в финалах отдельных видов среди групп (упражнения с пятью лентами и шестью булавами/двумя обручами), пять среди юниоров — в командном многоборье и в финалах отдельных видов (упражнения со скакалкой, обручем, мячом и булавами).

В общем медальном зачёте первенствовала сборная России (семь золотых и одна серебряная медали), на втором месте сборная Белоруссии (одна золотая, четыре серебряных и одна бронзовая медали), на третьем — сборная Израиля (одна золотая, две серебряных и две бронзовых медали).

Медалисты

Результаты

Индивидуальное многоборье 
Соревнования в индивидуальном многоборье состоялись в субботу, 18 июня 2016 года.

Групповое многоборье 
Соревнования в групповом многоборье состоялись в пятницу, 17 июня 2016 года.

5 лент 
Финалы в отдельных видах для групп состоялись в воскресенье, 19 июня 2016 года.

6 булав+2 обруча

Юниоры

Командное первенство 
Соревнования в командном первенстве проходили в два этапа: в пятницу, 17 июня, гимнастки выступали со скакалкой и обручем, в субботу, 18 июня, с мячом и булавами. Финалы в отдельных видах (см. ниже) состоялись в воскресенье, 19 июня.

Скакалка

Обруч

Мяч

Булавы

Примечания

Ссылки 

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике
ХГ
Художественная гимнастика
2016 год в гимнастике
Спорт в Израиле в 2016 году
Международные спортивные соревнования в Холоне
Июнь 2016 года
Гимнастика в Израиле